Battaglia di Zboriv (1649) – battaglia della rivolta di Chmel'nyc'kij
Battaglia di Zborov (1917) – battaglia della prima guerra mondiale